China Open 2000 był piątym turniejem (i czwartym rankingowym) sezonu snookerowego 2000/01. Miejscem zawodów po raz pierwszy w historii turnieju było chińskie Shenzhen. Impreza odbyła się w dniach 9 – 17 grudnia 2000.

W puli nagród znalazło się 311 tysięcy funtów, z czego zwycięzcy przypadło 50 tysięcy funtów.

Tytuł wywalczony przed rokiem obronił Ronnie O’Sullivan. Tym razem pokonał on w finale Walijczyka Marka Williamsa 9-3.

Oprócz 32 profesjonalistów (16 z rankingu oraz 16 z kwalifikacji) w turnieju wzięło udział 2 Chińczyków, którym przyznano dzikie karty.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Finał

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach wzięło udział 160 zawodników. Do turnieju głównego awansowało 16 z nich.

Linki zewnętrzne 
 China Open 2000 w serwisie bgsnooker.com
 China Open 2000 w serwisie WWW Snooker
 

China Open (snooker)
2000 w sporcie